Resolve (Lagwagon), een studioalbum van de Amerikaanse punkband Lagwagon uit 2005
Resolve (Foo Fighters), een nummer van de Amerikaanse rockband Foo Fighters uit 2005